

Дворічне — село, Єсільський район, Акмолинська область

Дворічне — селище, Дворічанський район, Харківська область